Septicius ist der Name von:

 Gaius Septicius Clarus, römischer Ritter und praefectus praetorio unter Kaiser Hadrian
 Aulus Septicius Salvus, römischer Goldschmied im 1. Jahrhundert
 Septicius (Silberschmied), römischer Silberschmied gegen Ende des 1. Jahrhunderts